Нуева Венесија има више значења:

 Нуева Венесија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Венесија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику